Sezon 1950/51 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Olympique Lyon
 FC Metz

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzowskiego zespołu OGC Nice 
 Bramkarz
  Robert Germain
 Obrońcy
  Mokhtar Ben Nacef
  Louis Broccolichi 
  Ahmed Firoud
  Marcel Gaillard
  Roger Mindonnet
  Hassan M'jid
  Serge Pedini
  Lennart Samuelsson
 Pomocnicy
  Yeso Amalfi
  Jean Belver
  Abdelaziz Ben Tifour
  Désiré Carré
  Åke Hjalmarsson
  Léon Rossi
 Napastnicy
  Pär Bengtsson
  Antoine Bonifaci
  Jean Courteaux
  François Fassone
  Robert Grange
  Roberto Serone

 Trener
  Numa Andoire

Przypisy 

1950 w piłce nożnej
1950 we Francji
1951 w piłce nożnej
1951 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji